Fusichalara är ett släkte av svampar. Fusichalara ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Fusichalara